Егинды — название населённых пунктов в Казахстане:

 Егинды (до 2013 г. — Яры) — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Егинды (до 2018 г. — Майоровка) — село в Нуринском районе Карагандинской области.